Albert de la Chapelle kan syfta på:

 Albert de la Chapelle den äldre (född 1871), finländsk barnläkare
 Albert de la Chapelle den yngre (född 1933), finländsk genetiker